A Maratona da Eficiência Energética é uma competição de corrida em circuito fechado, nas modalidades elétrica, gasolina e álcool, onde o vencedor é o veículo com o menor consumo de energia.

Ligações externas 
 Maratona da Eficiência Energética

Competições de engenharia